Джаник — турецкий топоним. Может означать:

  — горный хребет, средняя часть Понтийских гор.
 Джаник — муниципалитет.